Arquíadas (neto de Plutarco) — neto do filósofo neoplatônico Plutarco
 Arquíadas (filho de Hegias) — filho do filósofo neoplatônico Hegias

Desambiguações de prenomes